Сладко́вський — багатозначне слово. Може слугувати прізвищем і географічним терміном.

Сладко́вський — українське й російське () прізвище.

Персоналії 
 Сладковська Тетяна Анатоліївна (* 1982) — українська письменниця.
 Сладковський Олександр Віталійович (* 1965) — російський диригент.
 Сладковський Микола Іванович — український військовий.

Топоніми 
 Сладковське сільське поселення — сільське поселення в Росії.
 Сладковський район — адміністративний район в складі Тюменської області, Росія.

Українські прізвища
Російські прізвища